Carel Steven Adama van Scheltema (predikant) (1815-1897), predikant
Carel Steven Adama van Scheltema (dichter) (1877-1924), dichter